Антонссон () — шведская фамилия.

 Известные носители 
 Антонссон, Бертиль (1921—2006) — шведский борец вольного и греко-римского стилей, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 Антонссон, Маркус (род. 1991) — шведский футболист, нападающий.
 Антонссон, Микаэль (род. 1981) — шведский футболист, защитник. Выступал за национальную сборную Швеции.
 Антонссон, Ханс (род. 1934) — шведский борец вольного и греко-римского стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира.